Емануил (Мане) Спиров Развигоров е български революционер, учител, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация и на Върховния македоно-одрински комитет.

Биография 
Развигоров е роден в 1886 година в Щип, в Османската империя, в Северна Македония. Брат е на Александър и Михаил Развигорови. Негови племенници са Ипократ Развигоров и Страхил Развигоров. В 1903 година участва в Илинденско-Преображенското въстание, като четник при Александър Протогеров, а през 1907 година завършва българското педагогическо училище в Скопие и още като ученик става член на ВМОРО. В 1910 година работи като учител в Щип и едновременно е ръководител на околийския комитет на ВМОРО. Развигоров служи като пристав в Куманово и Мариовската военноинспекционна област по време на Първата световна война.

Умира на 17 септември 1919 година в София.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Дейци на ВМОК
Български журналисти от Македония
Български просветни дейци от Македония
Възпитаници на Скопското българско педагогическо училище
Родени в Щип
Починали в София
Български имигранти от Македония в София
Погребани в Централните софийски гробища
Български военни дейци от Първата световна война